Нове Лукіно — село в Бабаєвському районі Вологодської області Росії.
 Нове Лукіно — село в Приморському районі Архангельської області Росії.
 Нове Лукіно — село у Спіровському районі Тверської області Росії.